JAC est un sigle qui peut désigner : 
 Jeunesse agricole catholique, un mouvement français d'Action catholique qui fut créé en novembre 1929 par des jeunes et des prêtres ;
 JAC (où JAC est le signe de Jianghuai Automobile Co.), un constructeur automobile d’État chinois ;
 Journal des accidents et des catastrophes, une revue juridique éditée par le Centre européen de recherche sur le risque, le droit des accidents collectifs (CERDACC), un laboratoire de recherche de l'université de Haute-Alsace ;
 Java Aspect Components.

JAC est un code qui peut désigner : 
 .
 
Code